

Persone
 Calvin Pickard (1992) – hockeista su ghiaccio canadese
 Frederick Octavius Pickard-Cambridge (1860-1905) – presbitero e aracnologo inglese, nipote dell'aracnologo Octavius
 John Pickard (1913-1993) – attore statunitense
 Louis-Francois Pickard Louw (1985) – ex rugbista a 15 sudafricano
 Nancy Pickard (1945) – scrittrice statunitense
 Nick Pickard propr. Nicholas Pickard (1975) – attore britannico
 Octavius Pickard-Cambridge (1828-1917) – aracnologo, entomologo e zoologo inglese, zio dell'aracnologo Frederick Octavius

Altro
 5716 Pickard – asteroide della fascia principale